Банковец () — село в Болгарии. Находится в Тырговиштской области, входит в общину Антоново. Население составляет 7 человек (2022).

Примечания

Ссылки 
 Статистика населения 

Сёла Тырговиштской области